Please Please Me est une chanson des Beatles sortie sur leur second 45 tours ;
 Please Please Me est le premier album du groupe qui inclut la chanson homonyme.